Николай Михайлович Грачёв — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Каменка. Член КПСС.

С 1934 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1934—1990 годах — рядовой колхозник в колхозе имени К. Е. Ворошилова, тракторист, токарь на заводе имени Ленина в городе Горьком, участник Великой Отечественной войны, в боях на Орловско-Курской дуге, на Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах, на Забайкальском фронте, технорук артели «Слава» в селе Работки, председатель колхоза «Мир», директор совхоза «Нива» Лысковского района Горьковской области.

Указом № 364 Президента СССР Михаила Сергеевич Горбачёва «О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Грачёву Н. М.» от 24 июля 1990 года «за достижение высоких результатов в увеличении производства и продажи государству сельскохозяйственной продукции, большой личный вклад в решение социальных вопросов» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в Лысковском районе в 1991 году.

Примечания

Ссылки 
 Н. М. Грачёв: Досье на сайте «Герои страны».

Председатели колхозов
Директора совхозов